Независима Македония може да се отнася за:

 Независима Македония, българска и македонистка политическа концепция;
 „Независима Македония“, печатен орган на Съюза на македонските братства в България с редактор Петър Мърмев, излизало от 1923 до 1926 година;
 „Независима Македония“, вестник, излизал в 1932 година под редакцията на Велко Думев на мястото на временно спрения „Македония“;
 „Независима Македония“, ежедневник, излизал в 1932 и 1934 година в София под редакцията на Владимир Толев, опитващ се да балансира между различните течения във ВМРО;
 „Независима Македония“, вестник, излизал в 1932 година във Варна, близък но михайловисткото крило на ВМРО;
 „Независима Македония“, месечно илюстровано списание с редактор В. Иванов, излизало в 1932 година в София;
 Независима Република Македония, прогерманска марионетна квазидържава през есента на 1944 г.
 Вижте също пояснителните статии
 Автономна Македония
 Свободна Македония

Бележки